Quinto mondo – nella cultura di molti popoli amerindi è una fase dell'esistenza dell'Universo
 Quinto mondo – nella geografia politica indica a volte l'insieme delle micronazioni
 Quintomondo – gruppo musicale
 Lorenzo 2002 – Il quinto mondo – album discografico di Jovanotti